Светозар Удовички (Мол, 22. април 1926 — Нови Сад, 27. јануар 1996) био је југословенски и српски менаџер продукције, продуцент, редитељ и глумац.

Руководилац продукције 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1961. || Избирачица  || /
|-
| 1968. || Свети песак  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Доручак са ђаволом  || /
|}

Продуцент 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1971. || Мистерије организма || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1988. || Тако се калио челик  || /
|}

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1970. || Лепа парада  || /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те_
|-
| 1989. || Усамљена ружа  (кратки филм)|| /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1926.
Умрли 1996.
Ађани
Српски филмски редитељи
Југословенски редитељи
Српски глумци
Југословенски глумци